HMS „Abundance” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Abundance” – okręt zaopatrzeniowy z końca XVIII wieku
 HMS „Abundance” – okręt zaopatrzeniowy z lat 50. XIX wieku, ex HMS „Alfred”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów